Borsa di San Pietroburgo
 Palazzo della Borsa (San Pietroburgo)
 Saint Petersburg Stock Exchange